Alessandro Cesati – medaglista e incisore italiano
 Roberto Cesati – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Cesati – botanico italiano (1806-1883)